Eredivisie (1969/1970) była 14. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feijenoord Rotterdam. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Willy van der Kuijlen, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 26 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1969 w Holandii
1970 w Holandii